

Cinema 
 Pandaemonium – film del 2000 diretto da Julien Temple

Letteratura 
 Pandaemonium – romanzo di Christopher Brookmyre del 2009

Musica 
 Pandaemonium – gruppo musicale heavy metal italiano
 Pandaemonium – gruppo musicale heavy metal olandese